Руйва — власна назва.

Топоніми

Алкарія-Руйва — парафія.
 Віла-Руйва (Куба) — парафія.
 Віла-Руйва (Форнуш-де-Алгодреш) — парафія.